Zerbst steht für:

 Zerbst/Anhalt, Stadt in Sachsen-Anhalt

Zerbst ist der Familienname folgender Personen
 Christoph Zerbst (* 1963), österreichischer Ruderer
 Fritz Zerbst (1909–1994), österreichischer evangelischer Theologe
 Jan Zerbst (* 1980), deutscher Hörfunkmoderator
 Johann Christoph Zerbst (1643–1719), deutscher evangelischer Theologe und Generalsuperintendent   
 Karl Georg von Zerbst (1695–1769), Regierungschef von Waldeck-Pyrmont

 Ludwig Zerbst (* 1906), deutscher Verwaltungsjurist, Politiker (NSDAP) und Landrat
 Paul Zerbst (* 1997), deutscher Schauspieler
 Siegmund Wiprecht von Zerbst (1606–1682), deutscher Hofbeamter und Politiker

Siehe auch:
 Anhalt-Zerbst
 Zerbster Teilung